TF, Tf eller tf kan betyda:

 TF – en av Sveriges grundlagar och antogs 1949, se Tryckfrihetsförordningen
 TF – en svenskspråkig nation vid Aalto-universitetet i Esbo, se Teknologföreningen
 TF – norsk kommunistisk organisation, se Tjen folket
 tf. – en person i en tjänst eller befattning under viss tid, se tillförordnande
 .tf – franska sydterritoriernas toppdomän
 TFC – Team Fortress Classic, mod till förstapersionsskjutspelet Half-Life
TF - Tunefighter, artist med studentlåten 2010.

Se även
 Överföringsfunktion (engelska "transfer function") – en beskrivning av sambandet mellan insignal och utsignal för ett linjärt tidsinvariant system